NUQ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Moffett Field Naval Air Station, Mountain View (California), Stati Uniti
 nuq – codice ISO 639-3 della lingua nukumanu